Grand Prix 1986 var en rankingturnering i snooker som spelades i oktober 1986 i Reading, England. Jimmy White vann turneringen efter att ha slagit Rex Williams i finalen med 10-6.

Händelser i samband med turneringen
Rex Williams nådde sin första och enda final i en rankingturnering, 53 år gammal. Han blev därmed den äldste någonsin att spela en rankingfinal i snooker, ett rekord som fortfarande står sig.
I andra änden av åldersskalan återfanns Stephen Hendry, som 17 år gammal nådde sin första kvartsfinal i en rankingturnering. Han skulle komma att vinna samma turnering följande säsong.

Resultat
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan visas resultaten från och med kvartsfinalerna. I första omgången slogs bland andra Ray Reardon, Joe Johnson, Cliff Thorburn och Kirk Stevens ut.

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene

1986 i Storbritannien
Snookersäsongen 1986/1987
1986